Бруль:

 Бруль — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония.
 Бруль, Евгений Васильевич (род. 1967) — украинский хоккеист, вратарь.
 Бруль, Мариано (1891—1956) — кубинский поэт, переводчик, дипломат.